Boja blanca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia caerulescens
 el nombre común de la planta Cistus albidus;
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas
 el nombre común de la planta Linum suffruticosum;
 el nombre común de la planta Linum usitatissimum
 el nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.